O'Reilly Media o O'Reilly & Associates, empresa editorial dels Estats Units
 Biografies:
 Tim O'Reilly (Cork, Irlanda, 1954), autor del concepte Web 20 i fundador i president de O'Reilly Media
 Alejandro O'Reilly (Baltrasna, 1723 – Bonete, 1794), general irlandès al servei de la corona espanyola
 Alejandro O'Reilly Casas (Madrid, 1769 – 1832), militar espanyol